Mondiali 1982 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1982:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1982 – 33ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1982 – 27ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1982 – 20ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1982 – 36ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1982 – 12ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1982 – 17ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1982 – 12ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1982 – 79ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1982 – 55ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1982 – 27ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1982 – 33ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 1982 – 3ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1982 – 24ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1982 – 4ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1982 – 3ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di concorso completo 1982 – 5ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1982 – 48ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1982 – 25ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1982 – 5ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del febbraio 1982 – 5ª edizione
Campionati del mondo Ironman dell'ottobre 1982 – 6ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo femminile 1982 – 2ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1982 – 6ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1982 – 5ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1982 – 4ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1982 – 36ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1982 – 34ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1982 – 26ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1982 – 19ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1982 – 2ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1982 – 4ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1982 – 9ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1982 – 9ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1982 – 10ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1982 – 8ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto 1982 – 4ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1982 – 10ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1982 – 9ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1982 – 27ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1982 – 72ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1982 – 74ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1982 – 21ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1982 – 26ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1982 – 3ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1982 – 10ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1982 – 32ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1982 – 27ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1982 – 34ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1982 – 7ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1982 – 1ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1982 – 3ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1982 – 56ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1982 – 11ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1982 – 5ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1982 – 43ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1982 – 12ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1982 – 8ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1982 – 3ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1982 – 3ª edizione